U 170 oder U-170 bzw. U170 steht für:

 U 170 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 170, ein Achsantrieb von Rockwell International (Automotive) für Omnibusse und Lkw.
 U-170, eine Unruhwelle für Cyma 334/335, ein Uhrenersatzteil bei Rudolf Flume Technik. 
 U 170, ein Runenstein aus Granit in Uppland in Schweden.

U170